Санто Доминго Албарадас има више значења:

 Општина Санто Доминго Албарадас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Албарадас (Санто Доминго Албарадас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику